Stürtzel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Styrzel (auch: Iohannes Georgius Styrtzel, Stürzel; 1591–1668), deutscher Philologe und Jurist
 Konrad Stürtzel von Buchheim (auch: Stürzel, Stirtzel, Sturtzl, Sterczel; * um 1435, † 1509), Doktor des Kirchenrechts, Ritter und Hofkanzler Kaiser Maximilians I.